Mirabèu kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mirabel-aux-Baronnies, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Mirabel, Ardèche, Département de l'Ardèche, 
 Mirabeau, Vaucluse, Département du Vaucluse, 
 Mirabeau, Alpes-de-Haute-Provence, Département des Alpes-de-Haute-Provence,